Robert Petre kan syfta på:

Robert Petre den äldre (1614–1690)
Robert Petre den yngre (1678–1725)